Элькслебен (Зёммерда) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Элькслебен (Ильм) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.